Тупадли могу бити:

 Тупадли (Кутна Хора), насељено мјесто у округу Кутна Хора, Средњочешки крај, Чешка Република
 Тупадли (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република